Центра́льная — название ряда населённых пунктов и других объектов:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Центральная — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Центральная — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Центральная — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Центральная — село в Сокольском районе Вологодской области.
 Центральная — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Центральная — деревня в Сараевском районе Рязанской области.

Гостиницы 
 Центральная — гостиница в центре Москвы.
 Центральная — бывшая гостиница в центре Воронежа.
 Центральная — гостиница в центре Новосибирска.
 Центральная — бывшая гостиница в центре Перми.
 Центральная — бывшая гостиница в центре Саратова.

Шахты 
 Центральная — угольная шахта в городе Торецке.
 Центральная — угольная шахта в Кизеловском угольном бассейне.

Другое 
 Центральная — мини-ТЭЦ во Владивостоке, на Русском острове.

См. также